Steelant (plaats), een verdronken dorp in Zeeland
 Van Steelant (familie), een adellijke familie uit Vlaanderen.
 August Van Steelant
 Philippus van Steelant